Estival, adjectif relatif à l'été (saison)

Patronyme 
 Henri Gaston Étiévan-Estival
 Yvette Camille Hélène Etiévan-Estival